Хабибу́ллин (Хабибу́лин) — распространённая татарская фамилия. Происходит от имени Хабибулла ( «Возлюбленный Аллахом»):
 Хабибуллин, Булат Нурмиевич (род. 1958) — советский и российский учёный.
 Хабибуллин, Габдрахман Сулейманович (1903—1969) — певец Башкирского государственного театра оперы и балета.
 Хабибуллин, Заки Хабибуллович (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Хабибуллин, Загид Валеевич (1910—1983) — советский композитор и скрипач.
 Хабибуллин, Мубаракша Сафиуллович (1917—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Хабибуллин, Мусагит Мударисович (1927—2019) — советский, российский и татарский писатель.
 Хабибуллин, Наиль Раисович (род. 1979) — российский футболист, тренер.
 Хабибулин, Николай Александрович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Хабибуллин, Озад Гарифович (род. 1949) — узбекский и российский художник.
 Хабибуллин, Равмер Хасанович (1933—2011) — советский государственный и партийный деятель.
 Хабибуллин, Рифат Габдулхакович (1959—2016) — советский учёный, доктор технических наук.
 Хабибуллин, Руслан Аминович (род. 1966) — певец Башкирского государственного театра оперы и балета.
 Хабибуллин, Ряфагать Махмутович (1965—2016) — советский и российский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Хабибуллин, Фарит Ахметжанович (1941—2007) — российский деятель культуры.
 Хабибулин, Фарид (род. 1967) — советский и узбекистанский футболист.
 Хабибуллин, Шаукат Таипович (1915—1996) — советский и российский астроном.

Хабибуллина 
 Хабибуллина, Айгуль Рафкатовна (род. 1973) — советский российский историк.
 Хабибуллина, Рабига Хисматовна (1914—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.